Constanza Lizana Sierra  (Santiago, 18 de junio de 1983) es una abogada, feminista y política chilena. Desde junio de 2021 ejerce como alcaldesa de la comuna de San Antonio.

Biografía 
Abogada de la Universidad de Chile, se ha especializada en derecho urbanístico en la Universidad Católica, cuenta con un diplomado en Derechos Humanos, Derecho a la Ciudad y Políticas Públicas por la Fundación Henry Dunant. Durante su carrera profesional, se desempeñó como abogada en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y asesora en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Recoleta.

Es madre de tres hijos.

Carrera política 
Desde su llegada a San Antonio ha trabajado y representado legalmente a sindicatos portuarios, entidades de Pescadores Artesanales, trabajadores del sector Comercio y Salud. Ha trabajado en problemáticas relacionadas con planes reguladores, planificación territorial, derecho a la vivienda, defensa de la ciudad, calidad de vida, medio ambiente y de barrio, junto a organizaciones comunitarias como juntas vecinales, comités de vivienda, clubes deportivos, organizaciones feministas y socio ambientales.

Llegó a la alcaldía comunal de la mano del trabajo realizado con diversas organizaciones sociales, desarrollando un programa de gobierno local participativo.

Es la primera mujer en asumir como alcaldesa de la comuna compitiendo como independiente fuera de pacto.

Historial electoral

Elecciones municipales de 2021 
Elecciones municipales de 2021, para la alcaldía de San Antonio

Referencias

Alcaldes de San Antonio